Mantke ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Mantke (* 1866; † nach 1932), deutscher Lehrer und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 René Mantke, deutscher Arzt und Hochschullehrer